OpenShot Video Editor — это свободный нелинейный видеоредактор с открытым исходным кодом для FreeBSD, Linux и Windows, построенный с помощью Python, GTK и MLT Framework. Проект был основан в августе 2008 года Джонатоном Томасом, с целью предоставления стабильного, свободного и простого в использовании видеоредактора.

Возможности 

 Поддержка популярных аудио/видео/графических форматов (основанных на FFmpeg).
 Интеграция с GNOME (поддержка drag and drop).
 Поддержка мультитреков (проигрывание нескольких музыкальных дорожек за раз).
 Изменение размеров, обрезка, снимок и резка видео.
 Видеопереходы с предварительным просмотром в реальном времени.
 Наложение изображений или водяных знаков.
 Трёхмерные анимированные титры.
 Поддержка готовых шаблонов для создания титров и субтитров.
 Дружественная поддержка SVG для создания и включения титров и лицензий.
 Прокрутка титров и лицензий при просмотре видео.
 Сплошной цвет (включая Альфа-канал).
 Поддержка ротоскопирования/последовательности изображений.
 Drag and drop.
 Степпинг (клавиши J, K и L).
 Кодирование видео (основанный на FFmpeg).
 Ключевой кадр (плавный переход с анимацией).
 Цифровое масштабирование видео.
 Скоростное изменение воспроизведения видео (или медленное и прочее).
 Пользовательские переходы.
 Изменение размера рамки кадра.
 Микширование и редактирование аудио.
 Заготовки для степпинга и лейаута.
 Ken Burns effect (панорамирование над изображением)
 Цифровые видео эффекты, включая яркость, гамма, оттенок, цвет, оттенки серого, хромакей (синий/зелёный экран), а также более 20 других видео эффектов.

OpenShot предоставляет широкие возможности редактирования и компоновки, а также был разработан в качестве практического инструмента для работы с видео высокой чёткости, включая HDV и AVCHD.
 При наличии Blender 2.6.0 и выше можно также добавлять анимацию.

Поддерживаемые видео форматы и кодеки

См. также 
Kdenlive
Flowblade
Shotcut

Примечания

Статьи 
 
 
 
 
 Terry Hancock, Video editing with OpenShot: Capable, but lacks some polish, Free Software Magazine

Ссылки 
 

Программное обеспечение для редактирования видео
Свободное программное обеспечение для редактирования видео
Технологии кино и видео
Приложения, использующие GTK+
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Август 2008 года
Программное обеспечение, разработанное в 2008 году